Mondiali 1920 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1920:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1920 – 23ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1920 – 1ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1920 – 9ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1920 – 20ª edizione